Борис Серебряков:
 Серебряков, Борис Ефимович (1941—1971) — советский серийный убийца и насильник.
 Серебряков, Борис Павлович (1904—1956) — генерал-майор; министр внутренних дел Карело-Финской ССР, Таджикской ССР.
 Серебряков, Борис Яковлевич (1890—1959) — российский и советский поэт, переводчик.